645-й корпусной артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
С первых дней войны формировался в Полтаве (Харьковский военный округ) в качестве второго артполка 67-го стрелкового корпуса. Призыв, в основном, осуществлялся за счёт местных военнообязанных запаса. На вооружении стояли 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20.

В действующей армии с 2 июля по 24 декабря 1941 года.

1 июля 1941 года прибыл в Журавичи (Гомельская область), где подчинён командованию 67-го стрелкового корпуса. Вёл обстрел западного берега Днепра, срывая попытки противника переправиться. В конце августа 1941 года переброшен железной дорогой в район Клетни. На 1 сентября 1941 года одним дивизионом поддерживает оборону 260-й стрелковой дивизии в районе Столбы — Дмитрово, юго-восточнее Клетни. В течение первой декады сентября 1941 года переброшен в район Почепа.

На 11 сентября 1941 года поддерживает атаки 280-й стрелковой дивизии на рубеже Борыки, Сетолово, Витовка (Почепский район, в 1 километре северо-восточнее Почепа). К 12 сентября 1941 года сменил опорный пункт и дислоцировался у деревни Фёдоровка (в том же районе). К 17 сентября 1941 года вновь сменил опорный пункт и находится на позициях в лесу южнее Зверинец и в районе деревни Паниковка, по-прежнему поддерживая 280-ю стрелковую дивизию. До начала операции «Тайфун» находится на этих позициях.

После начала немецкого наступления на Москву командование полка 3 октября 1941 года случайно обнаружило, что находится в плотном окружении. Под обстрелом части 280-й стрелковой дивизии и артполк переправились через реку Десну и два-три дня ожидали приказа из штаба армии в лесу на восточной стороне Десны. В последние дни первой декады октября 1941 года (8 или 9 октября 1941 года) было принято решение прорываться из кольца окружения. К тому моменту в полку не было ни снарядов, ни горючего, поэтому материальная часть полка была уничтожена. Личный состав полка начал выход из окружения, по дороге понёс потери от действий противника и от массового дезертирства. Последняя группа из состава полка, числом 25-30 человек была рассеяна на линии фронта на реке Наре у Таширово 7 ноября 1941 года.

24 декабря 1941 года расформирован.

Подчинение

Командиры 

 майор Садовничий

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне